Kamatamare Sanuki (jap. , Kamatamāre Sanuki) ist ein japanischer Fußballverein aus Takamatsu, der Hauptstadt der Präfektur Kagawa. Der Verein spielt in der dritten japanischen Profifußballliga, der J3 League.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 1956 als Takashō OB Soccer Club (, Takashō OB Sakkā Kurabu) von ehemaligen Schülern (das OB im Namen steht für „Old Boys“) der Höheren Handelsschule Takamatsu gegründet. Nach einer ersten Umbenennung zu Kagawa Shiun Football Club (, Kagawa Shiun Futtobōru Kurabu) im Jahr 1991 stellten sich langsam Erfolge ein; so gewann man 1994 und 1997 die Shikoku League, eine der neun Regionalligen Japans. Nach Abschluss eines Sponsorenvertrags mit der Sun Life Financial im Jahr 2000 änderte sich der Name erneut, fortan spielte man unter der Bezeichnung Sun Life Football Club bis zum Ende der Saison 2004. Nach dem Ablauf des Vertrags nahm man für eine Saison als Takamatsu Football Club () am Spielbetrieb teil, bevor man im Oktober 2005 offiziell die Absicht bekundete, der J. League beitreten zu wollen; hierfür änderte man letztmals den Namen zu Kamatamare Sanuki.

Das Jahr 2010 war das bislang erfolgreichste in der Geschichte von Kamatamare, da man es schaffte, das Amateur-Triple aus Regionalliga (Shikoku League), Amateur-Pokal (der sog. Shakaijin Cup) und der nationalen Regionalligen-Finalrunde zu gewinnen. Mit dem Erfolg in letzterer erreichte man den Aufstieg in die Japan Football League. Dort hielt man sich bis 2013, ehe man als letzter Verein, dem dies in dieser Form gelang, von der Japan Football League in die J. League Division 2 aufstieg (seitdem landen Aufstiegskandidaten aus der JFL in der 2014 neu gegründeten J3 League). Als Zweitplatzierter musste man in Relegationsspielen gegen den Letzten der J2, Gainare Tottori, antreten; einem 1:1 zuhause im Hinspiel folgte ein 1:0-Auswärtssieg. Die erste Saison im japanischen Fußball-Unterhaus schloss Kamatamare als Vorletzter ab, was abermals Relegation bedeutete, dieses Mal gegen den Vizemeister der J3 League. Nach einem 0:0 bei Nagano Parceiro hielt man durch einen knappen 1:0-Heimsieg die Klasse.

Vereinsname 
Der erste Teil des Vereinsnamens ist ein Portmanteau aus dem japanischen Wort Kamatama (einer Art von Udon-Nudelsuppe) und dem italienischen mare („Meer“). Der zweite Teil bezieht sich auf die Provinz Sanuki, deren Gebiet der heutigen Präfektur Kagawa im Wesentlichen entspricht. Der Name und das Vereinswappen, welches unter anderem eine Schüssel mit Kamatama-Udon enthält, sind so einzigartig, dass Kamatamare Sanuki rasch nach der Umbenennung zu einem der bekanntesten Nicht-J.-League-Vereine wurde.

Erfolge 
 Shikoku Soccer League:
 Meister: 1994, 1997, 2006, 2008, 2010
 Shakaijin Cup:
 Sieger: 2010
 Regionalliga-Finalrunde:
 Sieger: 2010

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Pikara Stadium, dem ehemaligen Kagawa Marugame Stadium, in Marugame in der Präfektur Kagawa, aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 30.099 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

SSL: Shikoku Soccer League (5. Ligaebene)

KFL1: Kagawa Football League Division 1 (6. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 Kamatamare Sanuki in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Organisation (Takamatsu)
Gegründet 1956